Малашенко — фамилия:

Известные носители 
 Малашенко, Алексей Всеволодович (1951—2023) — российский востоковед, исламовед и политолог.
 Малашенко, Дмитрий Вадимович (род. 1984) — украинский актёр.
 Малашенко, Евгений Иванович (1924—2017) — советский военачальник и военный разведчик, генерал-лейтенант.
 Малашенко, Иван Никитович — старший чабан, Герой Социалистического Труда.
 Малашенко, Игорь Евгеньевич (1954—2019) — российский политолог, государственный и общественный деятель, тележурналист.

См. также 
 Малышенко

Примечания